Mondale ist der Familienname folgender Personen:

 Eleanor Mondale (1960–2011), US-amerikanische Radio- und Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Joan Mondale (1930–2014), Ehefrau des ehemaligen Vizepräsidenten Walter Mondale
 Walter Mondale  (1928–2021), US-amerikanischer Politiker und von 1977 bis 1981 der 42. Vizepräsident der Vereinigten Staaten